Алексе́й Муравьёв:
 Муравьёв, Алексей Владимирович (род. 1969) — российский историк-востоковед, религиовед.
 Муравьёв, Алексей Тимофеевич (1915—1975) — Герой Советского Союза.